Ed Walsh (1881-1959), joueur américain de baseball, membre du temple de la renommée
 Ed Walsh, Jr. (1905-1937), joueur américain de baseball, fils d'Ed Walsh
 Ed Walsh (1951-), joueur de hockey sur glace
 Edward Walsh (1996-), coureur cycliste canadien